En plats i solen , A Place in the Sun eller Platz an der Sonne kan avse:

En plats i solen, Kejsardömet Tysklands etablering och ställning som kolonialmakt åren 1884–1919
En plats i solen (1951) – en amerikansk film från 1951, originaltitel A Place in the Sun
En plats i solen (2012) – en svensk film från 2012
En plats i solen (album av Lustans Lakejer) – ett musikalbum av Lustans Lakejer från 1982
En plats i solen (album av Grönwalls) – ett musikalbum av Grönwalls från 1999
En plats i solen (roman) – en deckare av Liza Marklund från 2008
En plats i solen (album av Kent) – ett musikalbum av Kent, från 2010
En plats i solen (TV-serie) – en brittisk TV-serie om att köpa bostad utomlands
A Place in the Sun (album med Vanity Fair) – ett album av Vanity Fair
...och en plats i Solen, en rad ur Kikki Danielssons låt Papaya Coconut från 1986